Zagłębie Sosnowiec je název polských sportovních klubů:

 Zagłębie Sosnowiec (fotbal)
 Zagłębie Sosnowiec (lední hokej)